Tamora steht für:
 Tamora (Ort), Ort im Seward County, Nebraska, Vereinigte Staaten
 TVR Tamora, Automodell der Marke TVR